Eurete är ett släkte av svampdjur. Eurete ingår i familjen Euretidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Eurete